Communauté de communes des Deux Vallées ist der Name folgender Gemeindeverbände in Frankreich:

 Communauté de communes des Deux Vallées (Creuse), Gemeindeverband im Département Creuse
 Communauté de communes des Deux Vallées (Essonne), Gemeindeverband im Département Essonne
 Communauté de communes des Deux Vallées (Haute-Marne), Gemeindeverband im Département Haute-Marne
 Communauté de communes des Deux Vallées (Marne), Gemeindeverband im Département Marne
 Communauté de communes des Deux Vallées (Oise), Gemeindeverband im Département Oise